Ixtlahuacán (Colima), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Colima
 Ixtlahuacán (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Colima
 Ixtlahuacán de los Membrillos, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Jalisco
 Ixtlahuacán del Río, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Jalisco